Gerardus Johannes (Gerrit Jan) Mulder (1802-1880), Nederlands scheikundige.
 Gerrit-Jan Mulder (1975), Nederlandse rapper.